Cancroidea är en överfamilj av kräftdjur. Cancroidea ingår i ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Cancroidea 38 arter.

Systematik 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Tidigare indelning, med sammanlagt 25 arter, enligt Catalogue of Life var 2011 istället enligt följande Kladogram:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Cancroidea